een wijk in de Nederlandse stad Zoetermeer, zie Buytenwegh De Leyens
 Buytenwegh (sneltramhalte), een sneltramhalte van RandstadRail in Zoetermeer